est une expression anglaise signifiant « La Naissance d'une nation ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Naissance d'une nation, film américain de D. W. Griffith, sorti en 1915 ;
 , téléfilm de Mike Newell, diffusé en 1983 ;
 , film américain de Nate Parker, sorti en 2016.